Název Budislav má více obcí:
 Budislav (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy
 Budislav (okres Tábor) – obec v okrese Tábor